Ericus Schroderus kan syfta på:

 Ericus Benedicti Schroderus (omkring 1575-1647), svensk boktryckare, översättare och författare, bror till Johan Skytte
 Ericus Johannis Schroderus (omkring 1608-1639), svensk filolog